Присягин — русская фамилия. Известные носители:
 Присягин, Иван Вонифатьевич (1885—1918) — революционер-большевик, участник борьбы за установление Советской власти на Алтае.
 Присягин, Николай Алексеевич (1918—1979) — Герой Советского Союза.